L'attitude désigne une position du corps , en parlant d'une noble posture, l'attitude d'une statue, l'attitude de prière, la manière de se tenir, un comportement, une disposition, etc. En sport, désigne la façon de se placer et de se maintenir d'un athlète. Ex. : l'attitude d'un gardien de handball ou d'un boxeur. Voir : garde (position de combat) et posture (sport de combat)
L'attitude dans le domaine aérospatial, est la direction des axes d'un aéronef ou d'un engin spatial par rapport à un trièdre de référence.
L'attitude, en psychologie sociale, est une disposition interne durable qui sous-tend les réponses favorables ou défavorables de l'individu à un objet ou à une classe d'objets du monde social.
 L'attitude dans le domaine de la danse classique est une pose en appui sur une jambe, pendant que l'autre, légèrement fléchie, est levée devant, derrière ou sur le côté.
 Attittude de possesion comme si Satan possedait votre corps

 Attitude est un film américain de Rob Nilsson sorti en 2003
 Attitudes, un album  de la chanteuse française Lorie (2004).